

Sigle 
 Marina Militare Italiana

Codici 
 MMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Athens Mcminn (Stati Uniti)

Medicina
MMI, sindrome neonatale malattia delle membrane ialine
MMI, Multiple mini-interview